Centre d'Estudis Historiogràfics, secció del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona
 Centre d'Estudis Històrics, institució històrica per al foment de les ciències socials d'Espanya
 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, comissió per a la reconciliació nacional després de la Guerra Civil de Guatemala
 Centre Électronique Horloger, organisme per al desenvolupament de la rellotgeria electrònica amb seu a Neuchâtel (Suïssa)
 Chemical Economics Handbook, anuari d'informació sobre els productes de la indústria química
 Certified Ethical Hacker, qualificació que valora la seguretat de la informació